Cressall ist der Familienname folgender Personen:

 Maud Cressall (1886–1962), Schauspielerin
 Nellie Cressall (1882–1973), britische Frauenrechtlerin und Kommunalpolitikerin